Mariza () ist ein Dorf (selo) in der Oblast Kursk in Russland. Es gehört zum Rajon Lgow und ist Sitz der Landgemeinde (selskoje posselenije) Marizki selsowjet.

Geographie 
Der Ort liegt gut 64 km Luftlinie westlich des Oblastverwaltungszentrums Kursk im südwestlichen Teil der Mittelrussischen Platte, 10 km nördlich des Rajonverwaltungszentrums Lgow, 59 km von der Grenze zwischen Russland und der Ukraine, am Fluss Prutischtsche im Becken des Seim.

Klima 
Das Klima im Ort ist wie im Rest des Rajons kalt und gemäßigt. Es gibt während des Jahres eine erhebliche Niederschlagsmenge. Dfb lautet die Klassifikation des Klimas nach Köppen und Geiger.

Bevölkerungsentwicklung 

Anmerkung: Volkszählungsdaten

Verkehr 
Mariza liegt 14 km von der Straße regionaler Bedeutung 38K-017 (Kursk – Lgow – Rylsk – Grenze zur Ukraine) als Teil der Europastraße E38, an der Straße 38K-023 (Lgow – Konyschowka), 20 km von der Straße interkommunaler Bedeutung 38N-362 (38K-017 – Nikolajewka – Schirkowo), an den Straßen 38N-437 (38K-023 – Olschanka – Marmyschi – 38N-362) und 38N-434 (38N-437 – Krasnaja Dubrawa) entfernt. Innerhalb der Dorfgrenzen befindet sich eine Eisenbahnhaltestelle Mariza (Eisenbahnstrecke Nawlja – Lgow-Kijewskij).

Der Ort liegt 153 km vom internationalen Flughafen von Belgorod entfernt.

Einzelnachweise 

Mariza